Sant Francesc de Paula (Calàbria, 1416 — Tours, França, 1507), eremita, fundador de l'Orde dels Mínims, venerat com a sant 
 Sant Francesc de Paula de Rialb, capella de la vila de Rialb (Pallars Sobirà)
 Convent de Sant Francesc de Paula de Barcelona, recinte conventual de l'Orde dels Mínims
 Convent de Sant Francesc de Paula de Cervera
 Convent de Sant Francesc de Paula de Granollers
 Convent de Sant Francesc de Paula de Girona
 Església de Sant Francesc de Paula (l'Havana)
 convent de Sant Francesc de Paula de Campos, convent barroc dels Mínims, de Campos (Mallorca)